Kustzone (Den Haag)
 Kustzone (Petten)